Aranea reticulata est un synonyme attribué à deux espèces d'araignées :
 Aranea reticulata Linnaeus, 1758 est synonyme de Metellina segmentata (Clerck, 1757)
 Aranea reticulata Roemer, 1789 nec Linnaeus, 1758 est synonyme de Araneus marmoreus Clerck, 1757

Synonyme d'espèce d'araignées (nom scientifique)
Araneidae
Tetragnathidae